Rozdoły peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Rozdoły, un village de la voïvodie de Lublin
 Rozdoły, un village de la voïvodie de Poméranie